Intellectuelen
 Literati (klasse), een klasse van geletterde ambtenaren in het oude China
 literati-schilderkunst, ook bekend als de Zuidelijke School van schilderen, ontwikkeld door Chinese literati